José Ramón Aguirre (né en 1988), coureur cycliste mexicain ;
 José Alfredo Aguirre (né en 1994), coureur cycliste mexicain ;
  (né en 1967), rameur espagnol ;
 Jose Antonio Aguirre (né en 1975), boxeur mexicain ;
 José Antonio Aguirre (1904-1960), homme politique espagnol ;
  (né en 1983), joueur de football équatorien ;
  (né en 1975), musicien colombien.